Grand-aigle (avec ou sans majuscule initiale et avec ou sans trait-d'union) peut désigner :
 Le grand aigle (format de papier), format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : 75 × 106 cm.
 Le grand aigle (patinage), nom donné à une figure de patinage artistique où le patineur est dos au cercle, les pieds ouverts à 180 degrés en carres extérieures.
 Le Grand aigle (dignité) ou Grand cordon, lors du Premier Empire français, dignité de la Légion d'honneur qui correspondait à l'actuelle grand-croix.
 Grand'Aigle, pseudonyme de Henri Génévrier (1881-1951), illustrateur français

Notes et références